Зустрічна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Зустрічна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Зустрічна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Зустрічна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.

 Зустрічна вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала у місцевості Вітряні гори.

Вулиці